Antonio Anzilotti – storico italiano
 Dionisio Anzilotti – giurista italiano
 Rolando Anzilotti – critico letterario, politico, partigiano e studioso di letteratura americana italiano